L'espressione Olimpiadi di Berlino può riferirsi a due diverse edizioni dei Giochi olimpici estivi ospitate dalla città di Berlino, in Germania:
Giochi della VI Olimpiade – in programma per il 1916, non disputati a causa della Prima guerra Mondiale
Giochi della XI Olimpiade – regolarmente disputati nel 1936